Арройомолинос:

 Арройомолинос —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Арройомолинос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Арройомолинос-де-ла-Вера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Арройомолинос-де-Леон — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.